W Rumunii
 Bălușești – wieś w okręgu Jassy, w gminie Dagâța
 Bălușești– wieś w okręgu Neamț, w gminie Dochia
 Bălușești – wieś w okręgu Neamț, w gminie Icușești